Jean Cot ist der Name folgender Personen:

* Jean Cot (General, 1868) (1868–1920), französischer General 
 Jean Cot (General, 1934) (* 1934), französischer General 
 Jean-Pierre Cot (* 1937), französischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer, Richter und Politiker

Siehe auch:
 Jean Côté